Павел Степанович Колесник (, Киев — , Таллин, ЭССР) — советский военачальник, контр-адмирал (27.08.1957).

Биография 
 1936 — окончил Херсонское мореходное училище им. Шмидта
 1938 — окончил Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.
 1941 — окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище.
 1953 — окончил Академические курсы офицерского состава при военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова.

Участник Великой Отечественной войны.

 1941—1942 — Командир СКА «МО 201» 1-го дивизиона СКА
 1942—1944 — Командир звена катеров «Морской Охотник»
 1944—1945 — Командир 2-го дивизиона сторожевых катеров типа «МО» ЛВФ
 1945—1947 — Командир 6-го дивизиона «МО» Таллинского Морского Оборонительного Района Балтийского флота
 1947—1948 — Командир 2-го дивизиона малых канонерских лодок
 1950—1952 — Командир 112-й бригады Охраны водного района Свинемюндской Военно-морской базы 4-го ВМФ
 1953—1955 — Командир 106-й бригады ОВР Потийской ВМБ
 1955—1960 — Командир 24-й дивизии ОВРа ЧФ
 1960—1962 — Командир 18-й бригады ОВРа ЧФ
 1962—1971 — Помощник командующего Балтийский Флотом
 1971—1972 — В распоряжении Государственного Комитета ВМФ
С марта 1972 в запасе по болезни. Жил в Таллине, похоронен в 1977 году на Александро-Невском кладбище г. Таллина.

Из наградного листа (1944): «Принимал участие в десантной операции районе реки Тулокса в качестве командира дивизиона катеров „МО“. При высадке первого броска капитан-лейтенант П. С. Колесник, выйдя под ураганным огнём неприятеля, прямой наводкой расстрелял финнов, подавляя их огневые точки. Вовремя и грамотно прикрывал дымзавесами высадочные средства при подходе их к берегу, находясь сам под миномётным огнём. Благодаря самоотверженным действиям катеров „МО“ ни один из кораблей, участвовавших в операции, не был потерян. При налёте авиации противника, ведя интенсивный огонь прикрывал транспорта, имеющие более слабые зенитные средства. За смелость, инициативу и грамотное использование своего оружия капитан-лейтенант Колесник достоин награждения орденом Александра Невского».

Награды 
 Орден Красного Знамени (1941);
 Орден Красного Знамени (1942);
 Орден Красного Знамени (1956);
 Орден Красного Знамени (1968);
 Орден Александра Невского (1944);
 Орден Отечественной войны II степени (1945);
 Орден Красной Звезды (1951);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медали.
 Именное оружие.

Семья 
Был женат на Наталье Владимировне Колесник (Норневской). 6 детей. Сыновья — Георгий Павлович Колесник (1943), Владимир Павлович Колесник (1947), Александр Павлович Колесник (1954), Андрей Павлович Колесник (1955) — офицеры ВМФ
Родной брат Игорь Степанович Колесник во время войны служил матросом на Черноморском Флоте. Погиб в 1942 году.

Сочинения 
 На Ладоге / / Мор. сб. 1970. № 5. С. 43-44. Три боевых дня МО-201 / / Страж Балтики. 6 марта 1970.

Литература 
 
 Вирчик В. Точным огнём "морских охотников " уничтожен торпедный катер и самолет врага// Краснознаменный Балтийский флот.9 сентября 1942;
 Вирчик В. Герои Ладоги / / Краснознаменный Балтийский флот. 18 июля 1944;
 Подвиги балтийских катеров// Красный флот. 30 ноября 1944; Чероков В. С. Для тебя, Ленинград! М., 1978. С. 202;
 Моряки-балтийцы на защите Родины 1941—1945 гг. М., 1986. См. указ. им.;
 Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928—1945. Справочник. М., 1988. С. 240;
 Русаков 3. Г. Нашим морем была Ладога. Л., 1989. С. 116, 163;
 Оборона Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990. С. 424, 434; Снятие блокады Ленинграда и освобождение Прибалтики. Кн. 2. М., 1991. С. 80, 210;
 Моряки-балтийцы в боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992. См. указ. им .// Краснознаменный Балтийский флот в Вел. Отеч. войне сов. народа 1941—1945. В 4-х кн.;
 Боевая летопись Военно-морского флота 1941—1942. М., 1992. См. указ.им.;
 Боевая летопись Военно-морского флота 1943. М., 1993. См. указ. им.;
 Колесник П. А. Война глазами моего деда. Мор. газ. 2004.30.11.

См. также 
 ФОТО: «Старший лейтенант П. С. Колесник и сигнальщик на мостике советского морского охотника МО-201».(Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб);
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)

Примечания 

Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Выпускники Тихоокеанского высшего военно-морского училища
Члены КПСС
Моряки Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Похороненные на Александро-Невском кладбище